Кубок Тото 2017/2018 — 33-й розыгрыш Кубка Тото. Состязание проводится в два этапа: 14 команд премьер-лиги поделены на три группы, из которых 8 команд проходят в «плей-офф», где состязаются с выбыванием.

Календарь

Групповой этап

Группа А 

|-

 Результаты

Группа B 

|-

 Результаты

Группа C 

|-

 Результаты

1/4 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|5-24/26 октября 2017

|}

1/2 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|29-30 ноября 2017

|}

Финал 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|14 декабря 2017

|}

Ссылки 
 uefa.com
 Лига ха-Аль (иврит)

2017/2018
Спорт в Израиле в 2018 году
Спорт в Израиле в 2017 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018